Чемпионат Европы по дзюдо 2016 года прошёл с 21 по 24 апреля в Казани (Россия). Казань выиграла право на проведение этого чемпионата в ходе конгресса Европейского союза дзюдо 29 ноября 2014 года в Дубровнике (Хорватия).

28 июня 2015 года состоялось подписание контракта на право проведения чемпионата, а также передача флага чемпионата Европы следующему организатору. Чемпионат Европы по дзюдо завершил квалификацию на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 
 

Чемпионаты Европы по дзюдо
Апрель 2016 года
Международные спортивные соревнования в Казани
Спорт в России в 2016 году
2016 год в дзюдо
дзюдо
Международные соревнования по дзюдо в России
Чемпионаты Европы в России
2016 год в Татарстане